Padjejaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige. Namnet är samiskt och kan på svenska översättas med Övre sjön eller Översjön. Längre söderut i Sápmi heter det i stället Bijejaure.

Bijejaure (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (84,3 ha)
Bijejaure (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun,  (1,07 km²)
Padjejaure (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (25,8 ha)
Padjejaure (Jokkmokks socken, Lappland, 734936-168835), sjö i Jokkmokks kommun,  (16,2 ha)
Padjejaure (Jokkmokks socken, Lappland, 736210-166535), sjö i Jokkmokks kommun,  (55,2 ha)
Padjejaure (Jokkmokks socken, Lappland, 737171-168808), sjö i Jokkmokks kommun,  (21,2 ha)

Se även 
Övre Sjön
Översjön
Ylijärvi (på finska)

Referenser 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn